Amálie Falcká (25. července 1490, Heidelberg – 6. ledna 1524, Štětín) byla členka rodu Wittelsbachů a simmernská falckraběnka a sňatkem pomořanská vévodkyně.

Život 
Amálie se narodila jako dcera falckého kurfiřta Filipa a jeho manželky Markéty, dcery vévody Ludvíka IX. Bavorského.

22. května 1513 se dvaadvacetiletá Amálie ve Štětíně provdala za o tři roky mladšího Jiřího, syna pomořanského vévody Bogislawa X., který domluvil sňatek proto, aby získal podporu Falcka ve svém sporu o Braniborské kurfiřství. Jiřího bratranec Jindřich V. Meklenburský se zároveň oženil s Amáliinou mladší sestrou Helenou. Amáliin sňatek se uskutečnil s velkou pompou a okázalostí za přítomnosti mnoha princů. Při svatebním obřadu prý vznikl spor mezi vyslanci dánských a polských králů o jejich slavnostní pořadí.

V roce 1523 zemřel její tchán a ona se po manželově boku stala vévodkyní. Byla popisována jako "skromná"; věděla, jak využít svého postavení vládnoucí princezny. Její syn Filip byl od roku 1526 vychováván u dvora Amáliina bratra Ludvíka v Heidelbergu.

Amálie, která byla celý život nemocná, zemřela 6. ledna 1524 ve věku 33 let ve Štětíně, kde byla také pohřbena.

Potomci 
Manželovi za jedenáct let manželství porodila tři děti:

 Bogislaw Pomořanský (1514)
 Filip I. Pomořanský (1515–1560)
 Markéta Pomořanská (1518–1569)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 25. července
Narození v roce 1490
Narození v Heidelbergu
Úmrtí 6. ledna
Úmrtí v roce 1524
Úmrtí ve Štětíně
Wittelsbachové
Greifenové
Pomořanské vévodkyně